Рамона има више значења:
 Рамона
 Рамона (Калифорнија)
 Рамона (Јужна Дакота)
 Рамона (Канзас)
 Рамона (Оклахома)